Onhájcem titulu byl dvojnásobný vítěz a první nasazený Rafael Nadal, který prohrál ve finále s druhým nasazeným Novakem Djokovićem. Poprvé od Wimbledonu 2003 byl Roger Federer nasazený níže než jako první či druhý tenista. Loňský finalista a šestý nasazený Tomáš Berdych vypadl v osmifinále s turnajovou desítkou Mardy Fishem ve třech setech. Do žebříčku ATP tak získal 180 bodů, což znamená v porovnání s minulým ročníkem odečet 1020 bodů.

Poté, co se Novak Djoković probojoval do finále, měl v následující pondělní klasifikaci žebříčku ATP (4. července) zajištěnou pozici nové světové jedničky, první pocházející z bývalé Jugoslávie, respektive současného Srbska. Stal se tak od 2. února 2004 prvním tenistou, který na místě nejlepšího hráče světa vystřídal Federera nebo Nadala. Stejně tak je tomu poprvé od roku 2002, kdy Wimbledon nevyhrál Federer či Nadal.

V prvním kole se opět utkali John Isner a Nicolas Mahut, kteří v minulém ročníku sehráli nejdelší zápas tenisové historie. Američan Isner zvítězil po třísetovém průběhu.

Nasazení 

  Rafael Nadal (finále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Andy Murray (semifinále)
  Robin Söderling (3. kolo)
  Tomáš Berdych (4. kolo)
  David Ferrer  (4. kolo)
  Andy Roddick (3. kolo)
  Gaël Monfils (3. kolo)
  Mardy Fish (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka  (2. kolo)
  Gilles Simon (3. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Michail Južnyj (4. kolo)
  Michaël Llodra (4. kolo)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo, skreč)
  Juan Martín del Potro (4. kolo)
  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Marin Čilić (1. kolo)
  David Nalbandian (3. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (1. kolo)
  Thomaz Bellucci (1. kolo)
  Milos Raonic (2. kolo, skreč)
  Marcos Baghdatis ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová část 

|RD3-score03-1=710
|RD3-score03-2=77
|RD3-score03-3=7
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=15
|RD3-team04= G Simon
|RD3-score04-1=68
|RD3-score04-2=65
|RD3-score04-3=5
|RD3-score04-4=
|RD3-score04-5=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= R Nadal|RD4-score01-1=78
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=77
|RD4-score01-4=6|RD4-score01-5=
|RD4-seed02=24
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=66
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=64
|RD4-score02-4=4
|RD4-score02-5=
}}

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= D Ferrer
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= B Paire
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= I Dodig
|RD1-score03-1=65
|RD1-score03-2=0
|RD1-score03-3=5
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=LL
|RD1-team04= R Harrison
|RD1-score04-1=77
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=7
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= C Berlocq
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=66
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4=2
|RD1-score05-5=4
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= K Beck
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=78
|RD1-score06-3=4
|RD1-score06-4=6
|RD1-score06-5=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= A Golubjov
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3r
|RD1-score07-3=
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=26
|RD1-team08= G García-López
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=22
|RD1-team09= A Dolgopolov
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=78
|RD1-score09-3=63
|RD1-score09-4=4
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=PR
|RD1-team10= F González
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=66
|RD1-score10-3=77
|RD1-score10-4=6
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= R de Voest
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= G Dimitrov
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=7
|RD1-score13-3=77
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= C-M Stebe
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=65
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=LL
|RD1-team15= G Soeda
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=64
|RD1-score15-3=2
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= J-W Tsonga
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=77
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= D Ferrer
|RD2-score01-1=66
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=4
|RD2-score01-4=6
|RD2-score01-5=6
|RD2-seed02=LL
|RD2-team02= R Harrison
|RD2-score02-1=78
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=6
|RD2-score02-4=3
|RD2-score02-5=2

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= K Beck
|RD2-score03-1=77
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=3
|RD2-score03-4=6
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=26
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=65
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=4
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=PR
|RD2-team05= F González
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= R de Voest
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=4
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= G Dimitrov
|RD2-score07-1=77
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4=68
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= J-W Tsonga
|RD2-score08-1=64
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=710
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=7
|RD3-team01= D Ferrer
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02= K Beck
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=3
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=PR
|RD3-team03= F González
|RD3-score03-1=3
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=3
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=12
|RD3-team04=

6. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

|RD1-seed01=16
|RD1-team01= N Almagro
|RD1-score01-1=65
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= J Nieminen
|RD1-score02-1=77
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=4
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= J Isner|RD1-score03-1=77
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=78
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= N Mahut
|RD1-score04-1=64
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=66
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= S Devvarman
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-score05-4=
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= D Gremelmayr
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=2r
|RD1-score06-3=
|RD1-score06-4=
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= J Mónaco
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=2
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=4
|RD1-seed08=18
|RD1-team08= M Južnyj
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=4
|RD1-score08-5=6

|RD1-seed09=28
|RD1-team09= D Nalbandian
|RD1-score09-1=7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= J Reister
|RD1-score10-1=5
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=3
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= F Serra
|RD1-score11-1=65
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=3
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2011